Список всех локомотивных депо компании Deutsche Bahn AG.

Ссылки 
 Jan Reiners: So funktioniert das Bahnbetriebswerk. Transpress Verlag, Stuttgart 2006, ISBN 3613712792, стр. 35.

Железнодорожный транспорт Германии
Локомотивные депо
Локомотивные депо